

Cinema e televisione 
 Double Down – film del 2001 diretto da Mars Callahan
 Double Down – film del 2005 diretto da Neil Breen
 Partita doppia (Double Down) – episodio della serie televisiva Journeyman

Musica 
 Double Down Live: 1980 & 2008 – video album dal vivo degli ZZ Top del 2009 
 Double Down Live Tour – tournée degli ZZ Top

Altro 
 Double Down – personaggio della DC Comics
 Double Down – panino venduto dalla Kentucky Fried Chicken
 Diario di una schiappa - Avanti tutta! (Diary of a Wimpy Kid: Double Down) – romanzo di Jeff Kinney del 2016